Romanbibliothek steht für:

 Das Sonntagsbuch : Deutsche Romanbibliothek, literarische Wochenzeitschrift (1924–1927), siehe Das Sonntagsbuch, München
 Deutsche Romanbibliothek, wöchentliche Literaturzeitschrift mit Fortsetzungsromanen (1873–1911), Stuttgart
 Engelhorn’s Allgemeine Romanbibliothek
 Interessante Romanbibliothek
 Slavische Romanbibliothek